Brigitte puede referirse a:

Personas
Brigitte Bardot, actriz y cantante francesa.
Brigitte Yagüe, deportista española.
Brigitte Fassbaender, cantante de ópera alemana. 
Brigitte Macron, maestra de secundaria y esposa de Emmanuel Macron.
Brigitte Boehm, etnóloga y antropóloga mexicana.
Brigitte LG Baptiste, bióloga colombiana.
Brigitte Hamann, historiadora y escritora germanoaustriaca.
Brigitte Nielsen, modelo, actriz y cantante danesa.
Brigitte Baumann, botánica alemana.
Brigitte Lahaie, actriz porno francesa. 
Brigitte Horney, actriz y cantante alemana. 
Brigitte Senut, paleontóloga francesa.
Brigitte Lastrade, deportista canadiense.
Brigitte Sy, actriz y directora francesa.
Brigitte Terziev, escultora francesa.
Brigitte McMahon, deportista suiza.
Brigitte Wagner, deportista alemana. 
Brigitte Reimann, escritora alemana.

Además
Brigitte, sencillo de rock de la banda Los Planetas.
Brigitte (magazine), revista.
Brigitte (grupo), grupo musical.
Sainte-Brigitte, comuna francesa.
Bijou Brigitte, empresa de bisutería y moda. 
Maman Brigitte, diosa de la muerte.